En geología: un strand  es una playa, una formación geológica que consiste en partículas de roca suelta, situadas a lo largo de la costa de un cuerpo de agua.

Strand o The Strand puede referirse a:

Geografía
 Strand, municipio de Noruega.
 Strand, suburbio de Ciudad del Cabo, Sudáfrica. 
 Strand, calle famosa en el centro de Londres, Inglaterra.

Personas
 Embrik Strand, un naturalista, aracnólogo y entomólogo noruego.
Harald Christian Strand Nielsen, es un esquiador noruego.
Paul Strand, fotógrafo y cineasta estadounidense, uno de los creadores de la fotografía directa.

Otros 
The Strand Magazine, fue una revista mensual británica.